(1907-1969), peintre franco-autrichienne.
  (1879-1941), personnalité politique allemande.
Patronyme austro-bavarois